Runnymede är ett distrikt i Storbritannien. Det ligger i grevskapet Surrey och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden London. Distriktet har 80 510 invånare (2011).

Historia 
På en äng i Runnymede hölls det möte där Magna Charta signerades år 1215.

Klimat 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Källor 

Englands distrikt
Surrey